Hongkong  deltager under Sommer-OL 2020 i Tokyo som bliver afviklet i perioden 23. juli til 8. august 2021.

Medaljer

Medaljevinderne 

| style="text-align:left; width:78%; vertical-align:top;"|

|style="text-align:left; width:22%; vertical-align:top;"|

Referencer 

Lande ved sommer-OL 2020
2020